Bradenham – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Bradenham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)